Зве́йниекс (от  — рыбак) может означать:

 «Звейниекс» — бывший советский футбольный клуб из города Лиепая.

Персоналии:
 Звейниекс, Альбертс (1902—1987) — латвийский борец греко-римского стиля.
 Звейниекс, Кристап (род. 1992) — латвийский горнолыжник.